Milcoveni se poate referi la:
Milcoveni, Caraș-Severin
Milcoveni, Olt